Lončar je prezime u Hrvatskoj i Srbiji. To je 38. najčešće prezimene u Hrvatskoj.

Prezime Lončar potječe jednim dijelom iz sela Radošić (Kaštelanska Zagora), zaseok Lončari. Lončari na Aržanu i Blatu na Cetini su rodom s Radošića, te većina Lončara u Kaštelima i okolici.

Osobe s prezimenom Lončar 
Beba Lončar (1943. – ), srbijanska i talijanska glumica
Budimir Lončar (1924. – ), hrvatski i SFR jugoslavenski komunistički političar
Damir Lončar (1961. – ), hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac
Đuro Lončar (1928. – 2013.), bački hrvatski društveni, znanstveni i kulturni djelatnik i publicist
Ivan Lončar-Žan (1950. – ), hrvatski slikar
Ivo Lončar-Čiko (19??. – ), hrvatski slijepi pjesnik
Krešimir Lončar (1983. – ), hrvatski profesionalni košarkaš
Luka Lončar (1987. – ), hrvatski vaterpolist
Vitomira Lončar (1959. – ), hrvatska glumica
Vlado Lončar (1944. – ), hrvatski katolički svećenik iz reda franjevaca i pjesnik

Izvori

Poveznice 

Prezimena